Jan I. zvaný Pohrobek (15. listopadu 1316 – 20. listopadu 1316) se v den svého narození stal králem francouzským a navarrským, jímž zůstal až do své smrti o pět dní později.

Třináctý král z dynastie Kapetovců byl jediným synem francouzského krále Ludvíka X., po jehož smrti se narodil Klemencii Uherské, dceři titulárního uherského krále Karla z Anjou, která byla Ludvíkovou druhou manželkou. Krátké manželství, které ukončila Ludvíkova smrt necelý rok po sňatku, uzavřeli v Paříži 19. srpna 1315.

Přestože malý následník zemřel pět dní po narození, je uznáván jako francouzský král. Mnozí se domnívají, že se stal obětí budoucího krále a vlastního strýce Filipa V. Jan I. Pohrobek byl pohřben v bazilice Saint-Denis.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Hrobka v katedrále Saint-Denis

Kapetovci
Francouzští princové
Francouzští králové
Navarrští králové
Pohrobci
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 15. listopadu
Narození v roce 1316
Úmrtí 20. listopadu
Úmrtí v roce 1316
Muži
Narození v Paříži
Úmrtí v Paříži